Johann Christian Hüttner (1765 – 1847) orientaliste et sinologue allemand, qui travailla pour l'ambassade britannique de Chine.
 Per Hüttner (né le  à Oskarshamn en Suède) est un artiste plasticien suédois, se rattachant au l'art conceptuel. Il vit et travaille à Paris, France.